Глук (), бывш. Гулкен () — чешский город в Злинском крае, район Угерске-Градиште, с населением 4442 человека на 2006 год.

История 
Впервые упоминается в 1294 году. Название происходит от , из-за шума текущей воды. Область, в которой он находится, была обитаема уже в 2000—2500 гг до н. э., что подтверждают археологические находки. В 1663, 1709, 1838 и 1857 годах в городе проходили крупные пожары; статус города был присвоен в 1970 году.

Достопримечательности 
 Глукская крепость
 Костёл Святого Лаврентия

Население

Примечания

Литература 
 Galuška, Luděk. Hluk v dobách starých Slovanů  // HLUK — dějiny města
 Mitáček, Jiří. Historie Hlucka v 10. až 17. století. Od časů Velké Moravy po léta hrůz třicetileté války  // HLUK — dějiny města
 Plaček, Miroslav. Tvrz v Hluku  // HLUK — dějiny města
 Rašticová, Blanka. Sakrální architektura  // HLUK — dějiny města
 Vaškových, Miroslav. Pravěké osídlení Hluku  // HLUK — dějiny města

Города Злинского края